Елена Семёновна Узенёва (род. , ) — российский ,  и , кандидат филологических наук, профессор, заместитель директора по научно-организационной работе — учёный секретарь Института славяноведения Российской академии наук, руководитель Научно-образовательного центра славистических исследований.

Биография 
Родилась 11 апреля 1968 года в Москве. В 1991 году окончила отделения славянской филологии филологического факультета МГУ и болгарской филологии факультета славянских филологий Софийского университета, на которых обучалась параллельно, затем — аспирантуру Института славяноведения, получая научную стипендию им. Е. Р. Дашковой. В 2001 году защитила в Институте славяноведения кандидатскую диссертацию «Терминология болгарского свадебного обряда в этнолингвистическом освещении».

Языковед-славист, специалист по болгарскому и карпато-балканскому языкознанию. С 1998 года ведёт полевые исследования народной культуры в Болгарии, Сербии, Македонии, Украины, Словакии, Боснии; руководит и участвует в нескольких российско-болгарских, российско-словацких и российско-польских, российско-чешских проектах, член коллектива этнолингвистического пятитомного словаря «Славянские древности», ответственный редактор серийного издания Института славяноведения РАН, ежегодника «Славянский мир в третьем тысячелетии», член редколлегии журнала «Славянский альманах», член комиссии по изучению старообрядчества при Международном комитете славистов. Е. С. Узенёва — член международной редколлегии (2005–2009) журнала «Гласник Етнографског института САНУ» (Белград), с 2009 года — научных журналов «Etnologica Slovaka» (Словакия), «Studia Slavica Opole-Ostrava» (Чехия-Польша), с 2014 года — журнала «Българска реч» (София, Болгария), с 2017 г. — журналов «Slavica Slovaca» (Братислава, Словакия) и «Български език» (София, Болгария). 

С 2004 года преподавала на Факультете филологии Государственной академии славянской культуры (ГАСК) как доцент, с 2006 г. — профессор, с 2013 г. — зав. кафедры славянских языков и культур.

В 2016—2018 — заведующая кафедры общей и славянской филологии Института славянской культуры Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина.

Читает курсы лекций по дисциплинам: «Введение в славянскую филологию», «Фольклор и этнография славянских народов», «Сравнительная грамматика славянских языков», «Методика преподавания славянского языка», «Этнолингвистика», «Болгарский язык» и др.

Автор более 212 публикаций — статей, рецензий, сборников и коллективных монографий. Публиковалась в Болгарии, Македонии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Словении, Хорватии, Словакии, Польше, Румынии, Германии, Франции, Великобритании, Китае.

Награды 
 Медаль Серафима Саровского (Государственная академия славянской культуры) — 2007 г.; 
 Медаль равноапостольных Кирилла и Мефодия (Славянский фонд России) — 2010 г.; 
 Золотая медаль  Болгарской академии наук (Болгария) — 2011 г.; 
 Благодарность (Правительство Бурятии) 2015 г. — «за вклад в сохранение, пропаганду и развитие традиционной культуры старообрядцев».

Ссылки 
 Узенёва Елена Семёновна (Институт славяноведения Российской академии наук)
 Узенёва Елена Семёновна (Институт славянской культуры «РГУ им. А. Н. Косыгина»)
 Узенёва Е. С. Новый труд по этнолингвистике

Выпускники факультета славянской филологии Софийского университета
Сотрудники Института славяноведения РАН
Кандидаты филологических наук
Преподаватели Московского государственного текстильного университета имени А. Н. Косыгина